Войнов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Войнов В'ячеслав Леонідович (1990) — російський хокеїст.
 Войнов Юрій Миколайович (1931—2003) — радянський футболіст, тренер.

Див. також 
 Воїнов

Російські прізвища